Joseph-Alphonse Teste, J.-Alphonse Teste  ou simplesmente  Alphonse Teste  (França, 1814-1888), foi um homeopata, magnetizador, e médico da França, o qual escreveu diversos títulos relacionados a homeopatia e ao mesmerismo.

Biografia
Alphonse Teste nasceu na França no ano de 1814, doutor em medicina e médico na Faculté de Paris foi membro de várias sociedades científicas dentre elas a Académie Royal de Medicine e a Societe de meddecine homoeopathique.

Altamente reconhecido no meio homeopático correlacionam seu desenvolvimento com Broussais, Cabanis, Bichat e Laennec. Não obstante relatam sua influenciação sobre Émile Zola e o devido respeito prestado pelo mesmo .

Certa feita, em 1840, o enciclopedista, agrônomo e politécnico, Anselme Payen entra em contato com Teste para escrever um determinado artigo sobre o magnetismo animal, do qual pede-lhe referências .

No meio magnetista fazia parte da corrente de pensamento Psicofluidista e passa a ter a partir de então em seu círculo de convívio, o Dr. Henri-Marie Husson (1772-1853), o Barão du Potet (1796-1881), dentre outros magnetizadores e homeopatas.

Em 1848, Ambroise-Auguste Liébault (1823-1904) fica interessado pelo mesmerismo, após ler seu livro Manuel pratique du magnétisme animal 

No ano de 1853, Teste em conjunto com Charles Julius Hempel, lançam o livro Systématisation pratique de la matiëre médicale homoeopathique.

Em 1877 Helena Blavatsky o referenciou como  " distinto cientista contemporâneo " e seu livro Isis Unveiled 

Alphonse Teste falece ao ano de 1888, sem muitas informações.

Obras do autor

 Manuel pratique du magnétisme animal, (Paris: Libraire de l'Académie Royal de Medicine, 1840).

 Une somnambule médicale. Extrait du n° d'avril des "Transactions du magnétisme animal" (Paris: P. Baudouin 1841).

 A practical manual of animal magnetism : containing an exposition of the methods employed in producing the magnetic phenomena; with its application to the treatment and cure of diseases. (London: H. Bailliere, 1843)

 Le magnétisme animal expliqué, ou, Leçons analytiques sur la nature essentielle du magnétisme, sur ses effets son histoire, ses applications, les diverses manières de la pratiquer, etc. (Paris: Chez J.-B. Baillière, libraire de l'Académie royale de médecine ; A Londres : Chez H. Baillière, 1845).

 A homeopathic treatise on the diseases of children. (Cincinnati, Moore, Anderson, Wilstach & Keys, 1854) Traduzido no mesmo ano para o francês por Emma H. Côté. (Cincinnati, Moore, Anderson, Wilstach & Keys, 1854).

 Traité homoeopathique des maladies aigues et chroniques des enfants, pi docteur Alph. Teste. (Paris, J.B. Baillière etc., 1850)

 Systématisation pratique de la matiëre médicale homoeopathique par A. Teste. (Paris, J. -B. Baillière; Lond., H. Baillière etc, 1853).

 Bekenntnisse eines Magnetiseurs. (1855).

 Comment on devient homoeopathe. (1865)

Ver também
 Homeopatia
 Magnetismo animal
 Psicofluidistas

Magnetizadores da França